

Codici 
 AUE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Abu Ruedis (Egitto)
 aue – codice ISO 639-3 della lingua ǂkx'auǁ'ein

Geografia 
 Germania
 Aue – centro abitato del comune di Wollin, Brandeburgo 
 Aue – comune dell'Erzgebirgskreis, Sassonia 
 Aue-Fallstein – comune del circondario dello Harz, Sassonia-Anhalt
 Aue – fiume, affluente della Fuhse, che scorre interamente nella Bassa Sassonia e che è anche conosciuto con il nome di Erse.

Sigle 
 Associazione delle università europee
 Atto unico europeo

Altro 
 9908 Aue – asteroide della fascia principale
 Erzgebirge Aue – società calcistica tedesca
 Hartmann von Aue – poeta epico tedesco